

Elettronica/Elettrotecnica
Convertitore DC-DC
Convertitore boost amplificatore di tensione
Convertitore buck riduttore di tensione
Convertitore rotante convertitore di tensione, da un tipo ad un altro o con valori differenti
Convertitore statico convertitore di tensione, da un tipo ad un altro o con valori differenti

Convertitore digitale-analogico
Convertitore analogico-digitale
Convertitore tensione-frequenza
Convertitore a vero valore efficace

Antennistica
Low noise block converter per il filtraggio del segnale televisivo

Metallurgia
Convertitore Bessemer altoforno per l'acciaio

Meccanica
Convertitore di coppia per la trasmissione